C-клас — один з класів автомобілів;
 Різновид (клас) вуглецевих зір;
 Режим роботи електронного підсилювача;
 Клас С з футболу — регіональний футбольний турнір у Польщі.